Жан-Поль Ру () (5 января 1925 года — 29 июня 2009 года) — французский историк, специалист по тюрко-монгольским народам и исламской культуре.

Биография 
Жан-Поль Ру родился в Париже 5 января 1925 года. Учился в Национальной школе живых восточных языков и в Луврской школе.

В 27 лет начал работать в Национальном центре научных исследований. Получил пост профессора в Луврской школе, где преподавал исламское искусство. Жан-Поль Ру написал множество книг, посвящённых Востоку, Азии и сравнительной истории религий. Он известен как большой знаток истории и мифологии тюркских и монгольских народов.

Он организовал в Париже две больших выставки исламского искусства в Оранжери (1971) и в Большом дворце (1977), которые способствовали возникновению интереса общественности к исламской культуре и привели к созданию в 2003 в Луврском музее департамента Исламского искусства.

Научные труды 
 La Turquie, éd. Payot, Paris, 1953.
 La mort (la survie) chez les peuples altaïques anciens et médiévaux d'après les documents écrits, Paris, éd. Maisonneuve et Larose, 1963, 214 p. (OCLC 2755390).
 Faune et flore sacrées dans les sociétés altaïques, éd. Maisonneuve et Larose, 1966, 478 p. (OCLC 2702840).
 Les traditions des nomades de la Turquie méridionale : contribution à l'étude des représentations religieuses des sociétés turques d'après les enquêtes effectuées chez les Yörük et les Tahtaci, éd. Maisonneuve et Larose, 1969.
 Mustafa Kemal et la Turquie nouvelle, éd. Maisonneuve et Larose, 1983.
 La religion des Turcs et des Mongols, éd. Payot, Paris, 1984,  1985.
 Histoire des Turcs : deux mille ans du Pacifique à la Méditerranée, éd. Fayard, Paris, 1984, réédit. 2000.
 Les explorateurs au Moyen Âge (avec Sylvie-Anne Roux), éd. Fayard, 1985.
 Babur : histoire des Grands Moghols, éd. Fayard, 1986.
 Le sang : mythes, symboles et réalités, éd. Fayard, 1988.
 Jésus, éd. Fayard, 1989.
 Tamerlan, éd. Fayard, 1991.
 Histoire de l'Empire mongol, éd. Fayard, 1993.
 Le roi : mythes et symboles, éd. Fayard, 1995. 
 L'Asie centrale : histoire et civilisation, éd. Fayard, 1997.
 Gengis Khan et l'Empire mongol, éd. Gallimard, coll. « Découvertes Gallimard / Histoire » (Liste des volumes de « Découvertes Gallimard » nº 422, Paris, 2002.
 La femme dans l'histoire et les mythes, éd. Fayard, 2004.
 Les Ordres d'Allah, éd. Desclée de Brouwer, Paris, 2006.
 Histoire de l'Iran et des Iraniens, des origines à nos jours, éd. Fayard, 2006.
 Un choc de religions : la longue guerre de l'Islam et de la Chrétienté, 622-2007, éd. Fayard, 2007.
 Dictionnaire des arts de l'Islam, éd. Fayard, 2007.

Переводы на русский язык

Примечания 

Монголоведы Франции
Тюркологи
Кавалеры Ордена Турецкой Республики «За заслуги»